Celestin Ntagungira (1966. május 11. –)  ruandai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: marketing asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára 1994-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2011-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Ruandai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011. december 31-én a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, illetve Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2006-os labdarúgó-világbajnokság
2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Coffi Codjia játékvezető segítőjeként tevékenykedett.

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. Jerome Damon dél-afrikai játékvezető állandó segítője.

Világbajnoki mérkőzés

Afrika Kupa 
Egyiptom a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája, Ghána a 26., a 2008-as afrikai nemzetek kupája valamint Angola a 27., a 2010-es afrikai nemzetek kupája tornát rendezte, ahol a Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma: 14.

Ázsia Kupa 
A 2007-es Ázsia-kupa tornát történetében első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám rendezte, a ahol az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) JB asszisztensi feladatokat látott el. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Olimpia 
Kína fővárosa, Peking adott otthont a XXIX., a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának, ahol a FIFA JB Jerome Damon asszisztenseként foglalkoztatta.

Klub-világbajnokság 
Japán a 2006-os FIFA-klubvilágbajnokságot, illetve a 2007-es FIFA-klubvilágbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB megbízta, hogy 2006-ban Jerome Damon, 2007-ben Coffi Codjia játékvezetőknek legyen az asszisztense.

2006-os FIFA-klubvilágbajnokság

2007-es FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

}

Ruandai labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek